Nižná Jedľová
 Vyšná Jedľová

Zobacz też 
 Jedlová